Ortlob ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Ortlob (1629–1685), deutscher Mediziner
 Johann Christoph Ortlob (1675–1751), deutscher Theologe und Pädagoge, Rektor der Nicolaischule und Ratsbibliothekar zu Leipzig
 Johann Friedrich Ortlob (1661–1700), deutscher Mediziner
 Karl Ortlob (1628–1678), deutscher evangelischer Theologe und Dichter

Siehe auch:
 Ortlepp